Тонкосемя́нник ми́ртовый () — вид цветковых растений рода  семейства .

Ботаническое описание 
Кустарник 1—2 м высотой с узкими листьями 5—10 мм длиной и 1—3 мм шириной. Белые или розовые цветки появляются в октябре и ноябре в естественных условиях произрастания вида.

Распространение и местообитание 
Эндемик Юго-Восточной Австралии. Произрастает в Виктории и юго-востоке Нового Южного Уэльса.

Синонимика 
 
 .

Примечания 

Миртовые
Флора Австралии
Эндемики Австралии